Kassapa I, rei de Sri Lanka a Sigiriya, 479 a 497
 Kassapa II, rei d'Anuradhapura, 652 a 661
 Kassapa III, rei d'Anuradhapura, 732 a 738
 Kassapa IV, rei d'Anuradhapura, 912 a 929
 Kassapa V, rei d'Anuradhapura, 929 a 939